Jeff Cohen peut désigner :
 Jeff Cohen (1974- ), acteur américain ;
 Jeff Cohen, compositeur, pianiste et arrangeur.